Kondraciszki – dawny chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
 Kondraciszki – dawny folwark na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.